Tangled Lives kan henvise til

 Tangled Lives (film fra 1910), en amerikansk stumfilm fra 1910
 Tangled Lives (film fra 1911), en amerikansk stumfilm fra 1911
 Tangled Lives (film fra 1917), en amerikansk stumfilm fra 1917
 Tangled Lives (film fra 1918), en amerikansk stumfilm fra 1918